Скайсёрфинг — прыжки с лыжей на выполнение различных фигур в свободном падении — относительно молодой вид парашютного спорта.

За короткий срок получил бурное развитие. Человек, делающий различные фигуры в воздухе с доской (широкой закруглённой лыжей, похожей на сноуборд), называется лыжником. Аэродинамика лыжника сильно отличается от простого свободного падения при прыжке с парашютом, поэтому прыжки с лыжей считаются практически другим видом спорта. 

В кино и рекламе эпизоды со скайсёрфингом используются для создания впечатления стремительности, экстрима, предельных человеческих возможностей, скорости и лёгкости свободного полета.
Привлекаемая команда обычно состоит из двух человек — лыжника и оператора. Делая каждый свою работу, лыжник и оператор не забывают и о взаимодействии друг с другом. Вертикальная скорость падения составляет примерно 230 км/ч.

Скайсёрфинг — экстремальный и достаточно опасный спорт. В свободном полёте могут сложиться непредвиденные обстоятельства. Чтобы лыжа не мешала в аварийных ситуациях, существует механизм её отцепки.

Скайсёрфинг и другие виды искусства 

Скайсёрфинг — очень зрелищный вид спорта, и, естественно, он не мог длительное время оставаться известным лишь в узких кругах парашютного спорта. Всё чаще этот вид спорта можно увидеть в телевизионных заставках, рекламных роликах и в художественных фильмах.

Ярким примером такого органичного симбиоза скайсёрфинга и других видов искусства может служить деятельность Скотта Смита (Scott Smith), американца, одного из основателей скайсёрфинга, Чемпиона мира по фристайлу 1995-го года, серебряного медалиста кубка мира по скайсёрфингу, чемпиона Америки по фристайлу 1996-го и 1997-го годов, топ-скайсёрфера X-Games в Америке. Это участие в многочисленных рекламных проектах (Energizer, Verizon, Coca-Cola, Sprite, Nissan) и громких голливудских блокбастерах (XXX (с Вином Дизелем), Cutaway, 24, Terminal Velocity).

Авторские материалы о скайсёрфинге 
 Об истории скайсерфинга — Автор Михаил Иванов, статья со SkySport.ru
 Вращаясь над облаками — Автор: Мария РЯБИКОВА 
 Василий РОДИН: В современном скайсерфинге присутствуют все возможные приемы видеосъемки — Автор: Мария РЯБИКОВА
 Семнадцатилетний — Автор: Мария РЯБИКОВА 
 Что такое скайсерфинг? — Автор: Дмитрий ОВОДЕНКО

Скайсерф видео 
 Специальное мероприятие команды Воздух на новый 2004 год. (18,6 Мб)
 Скайсерф команда Priis: Первая собака скайсерфер (7,69 Мб)
 ТНТ (Мир увлечений) — Передача о скайсерфинге (53,6 Мб)
 Выступление команды Воздух — Россия 2004 (19,8 Мб)

Ссылки 
 Сайт чемпионов мира по скайсерфингу — российской команды Воздух®: Грамотно о скайсерфе и не только…

Экстрим
Парашютный спорт
Сёрфинг